Melodifestivalen 2009 — 49-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2009 в Москву. Победителем стала Малена Эрнманн с песней «La Voix».

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-й полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-й полуфинал

Второй шанс

Финал

Результаты

Примечания